Босуэлл-парк ():

 Босуэлл-парк — городской парк в Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — парк в округе Монмут, штат Нью-Джерси, США.
  — государственный парк в округе Чокто, штат Оклахома, США.